

Onomastica
 Annie – diminutivo inglese del nome proprio di persona Anna

Personaggi fittizi
 Annie – personaggio della strip Little Orphan Annie
 Annie – personaggio della serie televisiva Lost
 Annie – personaggio della serie letteraria Magic Tree House
 Annie – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Persone
 Annie – cantante norvegese

Spettacolo
 Annie (Feuerwerk) – film del 1954 diretto da Kurt Hoffmann
 Annie – musical teatrale del 1977, adattato in seguito per cinema e televisione:
 Annie – film del 1982 di John Huston
 Le nuove avventure di Annie (Annie: A Royal Adventure!) – film TV del 1995
 Annie - Cercasi genitori (Annie) – film TV del 1999 di Rob Marshall
 Annie - La felicità è contagiosa – film del 2014 di Will Gluck
 Annie (Go on running Hodori) – serie animata del 1988

Altro
 Little Orphan Annie – fumetto statunitense creato da Harold Gray
 Annie Awards – premio dedicato all'animazione